Cinema:
 Harvest (pel·lícula), documental estatunidenc de 1967 produït per Carroll Ballard
 The Harvest (títol en català: La collita), thriller estatunidenc de 1993 dirigit per David Marconi
 The Harvest (pel·lícula de 2013), thriller de terror estatunidenc dirigit per John McNaughton
 Toponímia: Harvest (Alabama), localitat estatunidenca a l'estat d'Alabama
 Música:
 Harvest Records, discogràfica estatunidenca creada per EMI el 1969
 Harvest (àlbum de Neil Young), disc d'estudi de Neil Young de 1972